Comayagua (stad), een stad in Honduras
 Comayagua (departement), een departement in Honduras